Ла Медија Луна има више значења:

 Ла Медија Луна (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Медија Луна (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Медија Луна (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Медија Луна (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Медија Луна (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Медија Луна (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Медија Луна (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Медија Луна (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Медија Луна (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Медија Луна (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Медија Луна (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Медија Луна (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Медија Луна (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Медија Луна (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Медија Луна, Рохелио Гонзалез Кабаљеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Медија Луна (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Медија Луна (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Медија Луна (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику